Francisco José de Battenberg (en alemán: Franz Joseph von Battenberg; Padua, 24 de septiembre de 1861 - Territet, 31 de julio de 1924) fue un príncipe alemán, el hijo menor del matrimonio del príncipe Alejandro de Hesse-Darmstadt y la condesa Julia de Hauke. Su abuelo paterno fue el gran duque Luis II de Hesse-Darmstadt.

Biografía
Francisco José nació el 24 de septiembre de 1861 en Padua, Italia. Fue el hijo menor del matrimonio morganático del príncipe Alejandro de Hesse-Darmstadt con la condesa Julia de Hauke. Como su padre había perdido los derechos dinásticos y sus títulos nobiliarios en el gran ducado de Hesse-Darmstadt debido a su matrimonio, recibió desde su nacimiento el tratamiento de Su Alteza Serenísima y el título de príncipe de Battenberg que le fueron conferidos por su madre, quien había sido elevada a princesa el 26 de diciembre de 1858 por decreto de su cuñado, el gran duque Luis III de Hesse-Darmstadt.

En algún momento fue considerado para el trono de Bulgaria, que finalmente quedó en las manos de su hermano, Alejandro. Sin embargo, Francisco José siguió a su hermano a Bulgaria, donde sirvió como coronel de la caballería. Le propuso matrimonio a Consuelo Vanderbilt en 1894, pero a ella no le agradaba y rechazó la propuesta. El 18 de mayo de 1897 se casó con la princesa Ana Petrović-Njegoš de Montenegro, hija del rey Nicolás I de Montenegro; la pareja no tuvo descendencia.

Fue caballero comendador Orden del Baño, caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana, y caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación de Italia.

Obras

Ancestros

Referencias 

Casa de Battenberg
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros comendadores de la Orden del Baño
Grandes cruces de la Orden de Felipe el Magnánimo
Nacidos en Padua
Fallecidos en Montreux